|-
| 97001 - || || 4 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97002 - || || 4 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97003 - || || 4 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97004 - || || 4 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97005 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97006 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97007 - || || 9 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97008 - || || 8 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97009 - || || 10 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97010 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97011 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97012 - || || 13 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97013 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97014 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97015 - || || 14 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97016 - || || 14 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97017 - || || 15 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97018 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97019 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97020 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97021 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97022 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97023 - || || 8 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97024 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97025 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97026 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97027 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97028 - || || 11 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97029 - || || 14 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97030 - || || 18 d'octubre, 1999 || Olathe || Olathe
|-
| 97031 - || || 19 d'octubre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 97032 - || || 20 d'octubre, 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| 97033 - || || 31 d'octubre, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 97034 - || || 30 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97035 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97036 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97037 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97038 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97039 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97040 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97041 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97042 - || || 30 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97043 - || || 28 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97044 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97045 - || || 31 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97046 - || || 31 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97047 - || || 31 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97048 - || || 28 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97049 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97050 - || || 31 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97051 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97052 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97053 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97054 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97055 - || || 31 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97056 - || || 31 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97057 - || || 31 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97058 - || || 30 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97059 - || || 1 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97060 - || || 1 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97061 - || || 5 de novembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 97062 - || || 5 de novembre, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 97063 - || || 2 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97064 - || || 2 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97065 - || || 9 de novembre, 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 97066 - || || 13 de novembre, 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 97067 - || || 12 de novembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 97068 - || || 12 de novembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 97069 - || || 12 de novembre, 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 97070 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97071 - || || 3 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97072 - || || 3 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97073 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97074 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97075 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97076 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97077 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97078 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97079 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97080 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97081 - || || 10 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97082 - || || 11 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97083 - || || 4 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97084 - || || 4 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 97085 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97086 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97087 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97088 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97089 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97090 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97091 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97092 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97093 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97094 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97095 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97096 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97097 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97098 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97099 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 97100 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
7